Diamond Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Diamond Lake Township (Iowa)
 Diamond Lake Township (Minnesota)